Seria GP3 – sezon 2011 – jest drugim sezonem w historii serii. Rywalizacja została rozpoczęta 7 maja na tureckim Istanbul Park, natomiast zakończy się na włoskiej Monzie. Ubiegłoroczny mistrz serii Meksykanin Esteban Gutiérrez awansował do serii GP2. Żadnych zmian w przepisach i regulacjach technicznych nie przewidziano. Jedyną nowością jest inny dostawca ogumienia, którą w latach 2011–2013 będzie włoska firma Pirelli.

Francuska ekipa Lotus ART obroniła tytuł w klasyfikacji konstruktorów. Nowym mistrzem serii został Fin Valtteri Bottas.

Lista startowa 
Mistrzowska ekipa ART Grand Prix w związku z zawarciem umowy z ekipą F1 – Lotus Team – będzie widnieć pod nazwą Lotus ART i korzystać z podobnych malowań. Były kierowca F1 i GP2, Brazylijczyk Lucas Di Grassi wykupił mniejszościowe udziały w hiszpańskiej stajni Barwa Addax. Brytyjczyk Luciano Bacheta w ostatniej chwili zastąpił w ekipie RSC Mücke Motorsport Austriaka Willa Steindla. Rumun Doru Sechelariu nie był w stanie spełnić wymagań zespołu, dlatego też nie utrzymał posady we francuskim zespole Tech 1 Racing.

Kalendarz wyścigów 
Kalendarz serii GP3, podobnie jak w zeszłym sezonie, obejmuje wszystkie europejskie rundy F1, z wyjątkiem eliminacji na ulicznym torze Monte Carlo. Zgodnie z kalendarzem Formuły 1, runda w Niemczech zostanie rozegrana na torze Nürburgring, z kolei wyścigi na torach w Hiszpanii i Turcji odbędą się w odwrotnej kolejności. W dniach 1 i 2 czerwca przeprowadzone zostaną również dodatkowe testy, na węgierskim torze Hungaroring.

Wyniki

Klasyfikacje szczegółowe

Kierowcy

Konstruktorzy

Przypisy 

Sezony GP3
2011 w sportach motorowych